Jméno a příjmení Václav Dobiáš má více nositelů:

 Václav Dobiáš (1909–1978) – český hudební skladatel, pedagog, politik KSČ, poslanec Nár. shromáždění a FS 
 Václav Dobiáš (odbojář) (1920–1945) – český odbojář, popravený nacisty
 Václav Dobiáš (spisovatel) (1918–???) – český vojenský lékař, spisovatel a vysokoškolský pedagog